Růžový panter může být:

 Fiktivní vzácný diamant z filmů o Růžovém panterovi režiséra Blakea Edwardse
 Animovaná postava růžové kočkovité šelmy, vytvořené původně pro znělky filmů Blakea Edwardse, která si však získala takovou popularitu, že její příběhy začaly být produkovány i nezávisle na hraném filmu.

Filmy
 Růžový panter (filmová série) – Filmová série bláznivých komedií vytvořená Blakem Edwardsem. (Pojem Růžový panter nebo takto označovaný diamant se objevují pouze v některých filmech uvedené série.)
 Růžový panter (1963)
 Clouseau na stopě (1964)
 Návrat Růžového pantera (1975)
 Růžový panter znovu zasahuje (1976)
 Pomsta Růžového pantera (1978)
 Stopa Růžového pantera (1982)
 Kletba Růžového pantera (1983)
 Syn Růžového pantera (1993)
 Inspector Clouseau (1968) –  Neúspěšný pokus natočit panterovský film bez Blakea Edwardse, Petera Sellerse a Herberta Loma.
 Remake s hercem Stevem Martinem:
 Růžový panter (2006)
 Růžový panter 2 (2009)

Jiné
 Růžový panter – česká nevládní protikorupční organizace
 Růžový panter (cestovní kancelář) – česká cestovní kancelář

Britské filmové komedie
Filmy Blakea Edwardse
Filmy studia United Artists
Filmové sequely
Britské kriminální filmy